Sänkören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sänkören, Nagu, Åboland, 
 Sänkören, Raseborg, Nyland,

Se även
Sankören

Robotskapade Finlandförgreningar